Nizhni (; masculino), Nízhniaya (; femenino) o Nízhneye (; neutro), con el significado de «inferior», es el nombre de numerosas localidades rusas:
 Nizhni, un jútor del raión de Korenovsk del krai de Krasnodar;
 Nizhni Airium, un seló del raión de Guiaguínskaya en la república de Adiguesia;
 Nizhni Nóvgorod, también llamada Nizhni a secas de forma coloquial, quinta mayor ciudad de Rusia y centro administrativo del óblast de Nizhni Nóvgorod;
 Nizhni Tagil, centro administrativo del distrito Gornozavodski del óblast de Sverdlovsk;
 Nízhniaya Gostagaika, un jútor del ókrug urbano de la ciudad-balneario de Anapa del krai de Krasnodar;
 Nízhniaya Stávropolka, un jútor del raión de Krymsk del krai de Krasnodar;
 Nízhniaya Turá, ciudad del óblast de Sverdlovsk.